Die Bezeichnung Dreikönigstreffen steht für:

 Dreikönigstreffen (1101): das Treffen des schwedischen Königs Inge I., des norwegischen Königs Magnus III. und des dänischen Königs Erik I. in Kungahälla im Jahre 1101, wo ein Friedensvertrag geschlossen wurde
 Dreikönigstreffen (1709): das Treffen des preußischen Königs, des Königs in Polen sowie des Königs von Dänemark vom 2. Juli bis zum 17. Juli 1709 in Potsdam und Berlin.
 Dreikönigstreffen (6. Januar): das alljährliche Dreikönigstreffen der FDP am 6. Januar in Stuttgart im Großen Haus (Opernhaus) des Staatstheaters Stuttgart 

Siehe auch: